Citi Open 2014 — профессиональный теннисный турнир, проводившийся в Вашингтоне, США на хардовых кортах.

Мужской турнир проводится в 46-й раз, имея в этом году категорию ATP 500 и входя в цикл турниров US Open Series; женское же соревнование проводится в 4-й раз и принадлежит к международной категории.

Турнир был проведен с 26 июля по 3 августа 2014 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночный турнир среди мужчин —  Хуан Мартин дель Потро
 одиночный турнир среди женщин —  Магдалена Рыбарикова
 парный турнир среди мужчин —  Жюльен Беннето /  Ненад Зимонич
 парный турнир среди женщин —  Сюко Аояма /  Вера Душевина

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал 6 представителей Топ-20 мирового рейтинга (трое из них входили в число Топ-10). Первым номером посева стал Томаш Бердых (№ 5 в мире на тот момент). Чех в третьем раунде уступил канадцу Вашеку Поспишилу, который в итоге сумел дойти до финала соревнований. Туда же пробился и другой представитель Канады Милош Раонич, который был посеян на турнире под вторым номером. Таким образом впервые в истории основных соревнований ATP-тура состоялся «канадский финал». В итоге историческую победу в нём одержал более высокий по рейтингу Раонич. Прошлогодний чемпион Хуан Мартин дель Потро не защищал свой титул. В турнире принимал участие один представитель России Евгений Донской, который во втором раунде уступил южноафриканцу Кевину Андерсону.

В мужском парном разряде все сеянные дуэты выбыли уже на стадии четвертьфинала. В итоге победу одержала пара Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу. Прошлогодние чемпионы Жюльен Беннето и Ненад Зимонич не защищали свой титул, однако оба принимали участие в турнире. Француз в паре с соотечественником Микаэлем Льодра, а серб в паре с канадским теннисистом Даниэлем Нестором. Обе пары выбыли из соревнований уже на старте. 

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Луция Шафаржова (№ 17 в мире на тот момент). Чешская теннисистка в первом же матче уступила француженке Кристине Младенович. Победу на турнире одержала шестая сеянная на турнире Светлана Кузнецова. Россиянка выигрывает титул на одиночных соревнованиях тура впервые с 2010 года. В финале она переиграла японскую теннисистку Куруми Нару. Победительница двух последних розыгрышей турнира словачка Магдалена Рыбарикова защищала свой титул, но уже ей в соперницы досталась Екатерина Макарова, которая была посеяна здесь под вторым номером. Россиянка обыграла прошлогоднюю чемпионку и по итогу смогла дойти до полуфинала, где проиграла Кузнецовой. Помимо Кузнецовой и Макаровой в турнире приняла участие еще одна представительница России Анастасия Павлюченкова, которая дошла до четвертьфинала, где уже в свою очередь уступила Макаровой. 

Парный приз у женщин достался паре Сюко Аояма / Габриэла Дабровски. Японка побеждает на турнире третий год подряд и каждый розыгрыш с разными партнёршами. В прошлом году она добилась титула в паре с россиянкой Верой Душевиной, которая не принимала участие в нынешнем розыгрыше.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Милош Раонич обыграл  Вашека Поспишила со счётом 6-1, 6-4.
 Раонич выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Поспишил сыграл дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Р. Джинепри
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А. Фалья
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Р. Рам
| RD1-score05-1=61
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Дж. Дональдсон
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=5

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Б. Кавчич
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=67
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Б. Беккер
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=7| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= В. Эстрелья
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Т. Камке
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=64

| RD2-seed01=<small>1/WC
| RD2-team01= Т. Бердых
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Р. Джинепри
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Р. Рам
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=68
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= В. Поспишил
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=10
| RD2-team05= С. Хиральдо
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Б. Беккер
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= В. Эстрелья
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Ф. Лопес
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=<small>1/WC
| RD3-team01= Т. Бердых
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=13
| RD3-team02= В. Поспишил
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=10
| RD3-team03= С. Хиральдо
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= В. Эстрелья
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=13
| RD4-team01= В. Поспишил
| RD4-score01-1=64
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=10
| RD4-team02= С. Хиральдо
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=4
}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Финальные раунды 

 Секция 2 

 Финал 

 Женщины. Парный турнир 
  Сюко Аояма /  Габриэла Дабровски''' обыграли  Хироко Кувату /  Куруми Нару со счётом 6-1, 6-2.
 Аояма выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Дабровски выигрывает дебютный титул в туре ассоциации.

См. также 
 Citi Open

 Мировой Тур ATP 2014 года
 WTA Тур 2014 года

 Мировой Тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Профиль женского турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Июль 2014 года
Август 2014 года
2014